Velika nagrada Monaka 1964 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 10. maja 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Graham Hill
| BRM
| 100
| 1:41:19,5
| 3
| 9
|-
! 2
| 7
|  Richie Ginther
| BRM
| 99
| +1 krog
| 8
| 6
|-
! 3
| 11
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 97
| +3 krogi
| 6
| 4
|-
! 4
| 12
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 96
| Motor
| 1
| 3
|-
! 5
| 19
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 96
| +4 krogi
| 11
| 2
|-
! 6
| 18
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 96
| +4 krogi
| 15
| 1
|-
! 7
| 16
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 86
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! 8
| 24
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 78
| +22 krogov
| 16
|  
|-
! 9
| 9
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 70
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! 10
| 20
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 68
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 62
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 53
| Pregrevanje
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 29
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 17
| Obesa
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  John Surtees
| Ferrari
| 15
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 8
| Puščanje goriva
| 14
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 2
|  Peter Revson
| Lotus-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Bernard Collomb
| Lotus-BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNS
| 14
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
|
| Trčenje
|
|
|-
! WD
| 1
|  André Pilette
| Scirocco-Climax
|
| 
|
|
|-
! WD
| 22
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 23
|  Tony Maggs
| BRM
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964